Сте́цьків — українське прізвище, поширене здебільшого в західних регіонах України.

Відомі носії:
 Стецьків Андрій Остапович — український вчений, доктор хімічних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету.
 Стецьків Віктор Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стецків (Стецьків) Олена Андріївна — українська санкарка.
 Стецьків Остап — канадський футболіст українського походження, півзахисник.
 Стецьків Остап Петрович — український вчений, доктор технічних наук, професор, проректор Української академії друкарства, академік Міжнародної академії інженерних наук.
 Стецків (Тисовська) Стефанія Іванівна — командант організації «Жіноча Січ» у складі Карпатської Січі.
 Стецьків Тарас Степанович — український політик. Народний депутат України 1-4 та 6 скликань.

Українські прізвища
Прізвища на -ів